Línea 306 puede referirse a:

 Línea 306 de ómnibus de Montevideo.
 Línea 306 de autobuses de Lima.
 Línea 306 línea de colectivos de Gran Buenos Aires